Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2022 de l'Open d'Australie qui est disputé du 17 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Polémique autour de Novak Djokovic et son expulsion du territoire australien
Cette première levée du Grand Chelem est marquée par la polémique entourant le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Non-vacciné contre la Covid-19 par choix personnel, alors que 97% du circuit l'est, le Serbe a tout de même obtenu de la direction du tournoi une exemption médicale pour y participer. Cette nouvelle ne manque pas de créer la polémique auprès des Australiens qui ont vécu des restrictions extrêmement lourdes depuis le début de la pandémie et qui voient dans cette dérogation un traitement de faveur. Toutefois, à son arrivée en Australie, la police des frontières lui refuse l'entrée sur le territoire car il n'est pas en mesure de justifier son exemption médicale. Son visa est annulé et le nonuple vainqueur de l'Open d'Australie est placé dans un centre de rétention pour migrants. 

Commence alors un feuilleton judiciaire en plusieurs actes. Les avocats de Novak Djokovic font appel de la décision. Ils remettent un dossier de 35 pages à la justice australienne dans lequel il est notamment écrit que la star serbe aurait contracté le Covid-19 le 16 décembre 2021, justifiant ainsi l'exemption médicale, exigé par la Fédération australienne de tennis pour participer au tournoi. Cependant, cette exemption n'a pas été reconnue selon les autorités comme valable pour autoriser un étranger à arriver sur son sol. On apprend dans le même temps, qu'au lieu d'observer une période d'isolement, à la suite de son test positif du 16 décembre, le numéro 1 mondial a participé à plusieurs événements à Belgrade, le jour même de son contrôle positif, sans porter de masque. Et le 18 décembre, il recevait le trophée de L'Équipe de champion des champions 2021 et donnait une longue interview, masquée, et une séance photo, non masqué. 

Le 10 janvier, un juge lève l'annulation du visa du Serbe. Selon lui, le Serbe n'était pas en mesure de fournir plus de renseignements à la police des frontières. Il ordonne alors sa libération immédiate. On voit alors Novak Djokovic s'entraîner avec son staff sur les courts du Melbourne Park et précise sur les réseaux sociaux qu'il est bien déterminé à disputer l'Open d'Australie. Cependant, le ministre de l'immigration fait savoir qu'il a la possibilité d'utiliser son « pouvoir personnel d'annulation » et expulser du pays le tenant du titre. Deux nouveaux éléments gênants pour le Serbe sont révélés entre-temps. Une enquête du journal allemand Der Spiegel jette un doute sérieux sur la date du test positif de Novak Djokovic. De plus, sur le formulaire d'entrée sur le territoire australien, le Serbe déclare ne pas avoir voyagé dans les quatorze jours avant son arrivée en Australie alors que pourtant des images le montrent s'entraîner à Marbella, en Espagne, le 31 décembre, qui plus est avec les balles de l'Open d'Australie. 

Le 13 janvier, Novak Djokovic est bien présent dans le tableau masculin du tournoi australien. Le lendemain, le visa du numéro un mondial est de nouveau annulé. Cette décision a été prise , a précisé Alex Hawke dans un communiqué. Elle implique que le joueur serbe, qui visait un  titre record du Grand Chelem à l'Open d'Australie, devra quitter le pays sur-le-champ et sera interdit d'entrée de territoire pendant trois ans, sauf dans certaines circonstances. Novak Djokovic fait de nouveau appel mais doit retourner en rétention dans l'attente d'une décision de justice définitive. Finalement, le 16 janvier, la veille de son entrée en lice, la Cour fédérale australienne rejette à l'unanimité le recours intenté par le numéro un mondial contre l'annulation de son visa et son expulsion du pays. Novak Djokovic est alors contraint de quitter le territoire australien par le premier vol.

Favoris et outsiders
Du fait de l'expulsion de Novak Djokovic, les cartes sont rebattues dans le tableau masculin. Daniil Medvedev et Alexander Zverev, respectivement 2 et 3 mondiaux, apparaissent comme les principaux favoris de cette édition et ont la possibilité de devenir leader du classement en cas de victoire à Melbourne. Cependant, ils doivent se méfier de sérieux adversaires, et notamment Rafael Nadal (6 mondial), qui après une absence de plusieurs mois en 2021 en raison d'une blessure au pied, est revenu à la compétition en remportant d'entrée un titre, à Melbourne justement. En l'absence de Roger Federer et Novak Djokovic, Rafael Nadal se retrouve seul à tenter de remporter un 21 tournoi du Grand Chelem. Gaël Monfils, également sacré en début d'année à Adélaïde, fait office d'outsider, après une saison 2021 compliquée. Présent dans la même partie de tableau que Novak Djokovic, le Français, bien en jambes en ce début de saison, est désormais pratiquement seul en course dans la première partie du tableau et pourrait avoir une route toute tracée jusqu'en 1/4 de finale. Les jeunes Jannik Sinner, Casper Ruud et Carlos Alcaraz, qui se sont révélés pour les deux premiers en intégrant le top 10 l'année précédente, ainsi que Stéfanos Tsitsipás et Matteo Berrettini pourraient jouer les trouble-fêtes et faire sensation en deuxième semaine.

Forfaits 
On note les forfaits des Américains Jenson Brooksby et Tennys Sandgren, de l'Argentin Guido Pella, de l'Autrichien Dominic Thiem, du Biélorusse Ilya Ivashka, du Canadien Milos Raonic, du Croate Borna Ćorić, du Japonais Kei Nishikori, du Norvégien Casper Ruud, du Serbe et tenant du titre Novak Djokovic, des Suisses Roger Federer et Stanislas Wawrinka et de l'Uruguayen Pablo Cuevas.

Ils sont respectivement remplacés par Kamil Majchrzak, Egor Gerasimov, Feliciano López, Maxime Cressy, Damir Džumhur, Carlos Taberner, João Sousa, Philipp Kohlschreiber, Roman Safiullin, Salvatore Caruso, Denis Kudla, Sam Querrey et Ernesto Escobedo.

Pendant le tournoi 
Au terme d'une rencontre extrêmement accrochée qui a duré , Adrian Mannarino () se qualifie pour la première fois de sa carrière en huitièmes de finale de l'Open d'Australie, après sa victoire à  du matin contre le  mondial, Aslan Karatsev, demi-finaliste sortant. C'est le deuxième top 15 que le Français écarte durant la quinzaine, après Hubert Hurkacz () au . 

Avec les qualifications de Gaël Monfils et Adrian Mannarino, c'est la première fois depuis Wimbledon 2019 que deux Français se hissent en huitièmes de finale d'un tournoi du Grand Chelem et la première fois depuis 2017 à l'Open d'Australie (Gaël Monfils et Jo-Wilfried Tsonga).

L'Américain Maxime Cressy () se qualifie pour la première fois de sa carrière en huitièmes de finale d'un tournoi du Grand Chelem.

Lauréat 
L'Espagnol Rafael Nadal remporte le tournoi en renversant en finale, après avoir été mené 2 sets 0, le numéro 2 mondial Daniil Medvedev, au terme un combat long de , ce qui en fait la deuxième finale d'un Majeur la plus longue de l'histoire. Il soulève ainsi le  titre de sa carrière en simple, le  en Grand Chelem. Avec cette victoire, Rafael Nadal devient ainsi le recordman de titres en Grand Chelem chez les hommes devant Roger Federer et Novak Djokovic (20), et le troisième homme de l'histoire à remporter plusieurs fois tous les tournois du Grand Chelem après Rod Laver et Novak Djokovic.

Primes et points 

Note : les joueurs issus des qualifications reçoivent un bonus de 25 points ATP sur leur résultat final.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel
 

2022
Tennis en Australie en 2022
Open Australie Simple messieurs
Tennis en janvier 2022